Gymnochilus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Psathyrellaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht in totaal twee soorten (peildatum november 2021):

Psathyrellaceae
Schimmelgeslacht